Подкова:
 Подкова — приспособление для предохранения копыт лошади. Была изобретена в III веке в Германии.

Болгария 
 Подкова — село в Болгарии, входит в состав общины Кирково Кырджалийской области.
 Подкова — железнодорожная станция в Болгарии, расположена у северной окраины одноимённого села.

Россия 
 Подкова — остров в Карском море, входит в архипелаг Плавниковые острова.
 Подкова — река в Хабаровском крае, левый приток реки Правый Нимняркай
 Подкова — хребет в Тернейском районе Приморского края.
 Подкова — одна из проток реки Амур, расположенная западнее места впадения в него Гильчин.
 Подкова — государственный ландшафтный заказник в Республике Карелия.

Озёра 
 Подкова — озеро, расположено на территории города Истра.
 Подкова — озеро в Новосибирской области.
 Подкова — озеро в Забайкальском крае .
 Подкова — озеро в Амурской области.
 Подкова — озеро в Хабаровском крае.
 Подкова — озеро в Сахалинской области.
 Подкова — озеро в Уватском районе Тюменской области
 Подкова — озеро в Баунтовском районе Бурятии.
 Подкова — озеро в Республике Карелия.
 Подкова — озеро в Нерюнгринском районе Якутии.
 Подкова — озеро в Октябрьском районе Еврейской автономной области.
 Подкова — озеро в Лесозаводском районе Приморского края.
 Подкова — озеро в Спасском районе Приморского края.

Фамилия 
 Иван Подкова — в 1577 молдавский господарь, до этого был одним из предводителей запорожских казаков.
 Тарас Подкова (творческий псевдоним русского поэта Арсения Тарковского)

См. также 
 Золотая подкова
 Теория подковы